386-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА времён Великой Отечественной войны:

 386-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — участвовала в обороне Севастополя, в 1942 году расформирована.
 386-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1944 году, участвовала в советско-японской войне.